Чемпионат Испании по футболу 1939/1940 — 9-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико Авиасьон» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игры и забит 501 гол.

Регламент сезона 
Футбольный клуб «Овьедо» не участвовал в сезоне 1939/1940 из-за плохого состояния поля после Гражданской войны. Но на следующий сезон «Овьедо» автоматически становился участником чемпионата Испании. За освободившееся место в Примере в сезоне 1939/1940 был сыгран переходный матч между клубами занявшими два последних места в предыдущем сезоне: «Атлетико Авиасьон» и «Осасуной». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Атлетико Авиасьон».

По итогам текущего сезона только один клуб из Сегунды, занявший первое место, выходил в Примеру на следующий сезон. Команда занявшая второе место в Сегунде играла переходный матч с клубом занявшим 10 место в Примере. «Сельта» выиграла у «Депортиво Ла-Корунья» 1:0 и осталась в Примере.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Барселона»  — 7:5 (7-й тур, 14 января 1940 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Бетис Баломпи» — «Мадрид»  — 0:4 (18-й тур, 31 марта 1940 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Севилья» — «Расинг Сантандер»  — 8:2 (3-й тур, 17 декабря 1939 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1940
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1939 году
Спорт в Испании в 1940 году